El término piccolo puede hacer referencia a:
 Varios instrumentos que suelen ser los de menor tamaño de sus respectivas familias, y más agudos; (proviene del italiano piccolo 'pequeño'):
 El flautín o piccolo, conocido también como píccolo o flauta piccolo.
 El clarinete piccolo, tipo de clarinete.
 El heckelfón pícolo, tipo de heckelfón.
 El oboe pícolo, tipo de oboe.
 La trompeta piccolo, tipo de trompeta.
 Piccolo, personaje de ficción de la serie de manga y anime Dragon Ball.
 Piccolo Daimaō, personaje de ficción de la serie de manga y anime Dragon Ball, y padre del anterior.